Foligno bezeichnet:
 Foligno, italienische Stadt
 das Bistum Foligno
 die Madonna von Foligno, ein Gemälde von Raffael

Foligno ist der Beiname folgender Personen:
 Angela von Foligno (* 1248; † 4. Januar 1309 in Foligno), franziskanische Mystikerin
 Gentile da Foligno († 1348), italienischer Arzt und Naturphilosoph

Foligno ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Foligno (1878–1963), italienischer Romanist, Anglist und Literaturwissenschaftler
 Marcus Foligno (* 1991), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Mike Foligno (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Foligno (* 1987), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler